KBL kan syfta på:

 KBL – en professionell basketliga i Sydkorea, se Korean Basketball League
 KBL – politiskt parti på Filippinerna, se Kilusang Bagong Lipunan
 KBL – IATA:s kod för en flygplats i Kabul, Afghanistan, se Kabuls internationella flygplats